

Presentación previa 
Tobias Kamke fue el campeón defensor, pero cayó derrotado en primera ronda ante Christian Lindell.

Taro Daniel derrotó en la final a Albert Montañés.

Cabezas de serie 

  Albert Ramos-Viñolas (Semifinales)
  Blaž Rola (Semifinales)
  Kimmer Coppejans (Primera ronda)
  Tobias Kamke (Primera ronda)

<ol start=5>
  John Millman ''(Primera ronda, retiro)
  Thiemo de Bakker ''(Primera ronda)
  Daniel Muñoz de la Nava ''(Primera ronda)
  Horacio Zeballos ''(Cuartos de final)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

Challenger de Fürth 2015